

Geografische namen 
Ri (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Orne
Ri (Timrå), een plaats in de Zweedse gemeente Timrå
Rhode Island (staat), een van de Verenigde Staten van Amerika
Italië (Repubblica Italiana), een land in Europa

Overige 
Route impériale, het wegennetwerk van het Franse Keizerrijk onder Napoleon
Infanterieregiment, een legeronderdeel
Ri (voornaamwoord), een genderneutraal voornaamwoord in het Esperanto